Atri ima više značenja:
 Atri (Teramo)
 Atri (Peruđa)